Kiko (ur. 1966) – żona japońskiego księcia Akishino
 Kiko (właściwie Francisco Miguel Narváez Machón) – hiszpański piłkarz, napastnik
 Kiko Argüello (właściwie Francisco Argüello) – hiszpański malarz, inicjator powstania Drogi Neokatechumenalnej